Tetrazen může být:

 tetrazen (tetraazen) – hypotetická sloučenina 4 nerozvětveně spojených atomů dusíku a vodíku s jednou dvojnou vazbou, N4H4
 tetraaz-1-en – HN=N-NH-NH2
 tetraaz-2-en – H2N-N=N-NH2
 tetrazen – výbušnina